XXVI steht für:
 die Zahl Sechsundzwanzig in römischen Ziffern
 XXVI Holdings, Holdinggesellschaft der Alphabet Inc. für alle Tochtergesellschaften außer Google
 Die Typbezeichnung einer Klasse von U-Booten der deutschen Kriegsmarine: U-Boot-Klasse XXVI